Sony Open Tennis 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 z cyklu Sony Open Tennis rozgrywany w dniach 18–31 marca 2013 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród 4 169 090 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. połowa

2. połowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013